Prestigi referent a la reputació, fama o èxits d'una persona o institució.
 Prestigi encobert fenomen lingüistic

Pàgines de desambiguació